Агнешка Барановская (урождённая Липская) (; , Старый Гостков близ Ленчицы (ныне Лодзинское воеводство, Польша) — , ) — польская  и .

Биография 
С детства проживала в Великом княжестве Познанском. После смерти мужа, участника польского восстания 1830 года, владела имением. Поддерживала связь с литераторами-эмигрантами, принимала их в своей усадьбе, в том числе, К. Балиньского, Т. Ленартовича и других. Её дочь Анжела была женой генерала Э. Тачановского.

Участвовала в культурно-благотворительных проектах.

Творчество 
Агнешка Барановская — автор нескольких пьес, поставленных на сценах любительских и профессиональных театров, среди которых «Starżowie» (Познань, 1880), «Zamek Kościański» (Познань, 1884), «Ostatni wieniec weteranem trzydzióstego roku» (Познань, 1885), «Starostа kościański». Написала много популярных стихотворений, в том числе посвящённых А. Мицкевичу.

Её перу принадлежат драмы «Dramat z pierwszych chwil dziejowych Polski» (1880), «Zamek w Gołuchowie» (постановка 1904 года).

Сотрудничала с изданиями для женщин («Lechu», «Dwutygodniku dla Kobiet»), писала на патриотические темы. В своей работе часто использовала сюжеты из великопольских легенд.

Примечания

Литература 
 Magdalena Piotrowska, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej — ziemi kaliskiej, t. 1, Kalisz 1998

Ссылки 
 

Писательницы Польши XIX века
Польские поэты
Поэты Польши XIX века
Польские драматурги XIX века